Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Jednaszewski – polski dżokej, trener oraz sędzia
 Julian Jednaszewski – polski wojskowy